Carl Bechem ist der Name folgender Personen: 

* Carl Bechem (Unternehmer) (1806–1891), deutscher Unternehmer

Carl Bechem ist der Name folgender Unternehmen: 

 Carl Bechem GmbH, deutsches Chemieunternehmen